Мумбай Сити (; ) е футболен клуб от гр. Мумбай, щата Махаращра, Индия.

Учреден е на 30 август 2014 г. с цел участие в Индийската суперлига (ИСЛ). Собственици на отбора са известният индийски актьор Ранбир Капур, Каик Гахбасхио и счетоводителят Бимал Парекх.

История 
На 13 април 2014 г. Капур и Парекх печелят наддаването за франчайз отбора в Мумбай.

В дебютния си мач „Мумбай Сити“ губи с 3:0 като гост на „Атлетико де Колката“ на 12 октомври 2014 г. 6 дни по-късно срещу „Пуна Сити“ отборът печели първата си победа (5:0), а Андре Мориц става първият голмайстор в неговата история.

Настоящ състав

Известни играчи 
  Никола Анелка
  Диего Форлан
  Фредерик Пикьон
  Фредрик Люндберг
  Лусиян Гоян
  Ахил Емана

Треньори 
  Питър Рийд: 4 септември 2014 – 3 юли 2015
  Никола Анелка: 3 юли 2015 – 19 април 2016
  Алехандре Гимараес: от 13 април 2016

Източници

Външни препратки 
  Мумбай Сити Официален сайт в indiansuperleague.com

Мумбай
Спорт в Мумбай